3/11 kan syfta på:

 3 november
 11 mars (amerikanskt datumformat)